

Bedrijf of organisatie 
 Nationale Confederatie van de Middenstand, een voormalige Belgische middenstandsorganisatie
 Nederlandse Constructiebedrijven en Machinefabrieken, voortzetting van onder meer het bedrijf Spoorijzer
 Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij, opgegaan in Gerling NCM, nu Atradius
 Nationaal Contact Monumenten, opgegaan in Erfgoed Nederland
 NCM Bewindvoering, een bewindvoerderskantoor (beschermingsbewind)
 Nederlands Concert Mannenkoor, een landelijk Nederlands mannenkoor

Overige betekenissen 
 Niet-commutatieve meetkunde